Christiane De Veuster, Belgisch politica
 Jozef De Veuster, Belgisch pater en missionaris, bekend onder de naam Pater Damiaan
 Maarten De Veuster, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam